Återvinning kan inom juridiken avse:
Återvinning (processrätt)
Återvinning (konkurs)